

Biografia 
Era figlio di Charles Howard, I conte di Nottingham e della seconda moglie Margaret Stuart.

Ereditò la contea di Nottingham alla morte del fratellastro Charles, nato dal primo matrimonio del padre con Catherine Carey. 

Intorno al 1627 sposò Arabella Smith, figlia di Edward Smith. Dal matrimonio non nacquero figli e alla sua morte la contea di  Nottingham venne dichiarata estinta. Il titolo baronale venne invece ereditato dal nipote del suo primo cugino Francis Howard.

Bibliografia 
J E Neale, The Elizabethan House of Commons (London: Jonathan Cape, 1949)
http://www.thepeerage.com/p17793.htm#i177927
https://web.archive.org/web/20080501225034/http://www.leighrayment.com/

Voci correlate 
Regno d'Inghilterra
Howard (famiglia)

Charles